Doclea steht für:

 Doclea (Stadt), eine antike römische Stadt auf dem Gebiet des heutigen Podgorica in Montenegro
 Titularerzbistum Doclea, ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche